Palmitos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Palmitos (kommun), Santa Catarina,

Colombia 

 Palmito (ort), Sucre, 
 Los Palmitos (ort), Sucre, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar